

Patronyme 
Santamaria ou Santamaría est un nom de famille, notamment porté par :Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anderson Santamaría (1992-), footballeur péruvien ;
 Arno Santamaria (1978-), un auteur-compositeur-interprète français ;
 Baptiste Santamaria (1995-), footballeur français ;
 Claudio Santamaria (1974-), acteur italien ;
 Haydée Santamaría (1922-1980), guérillera et femme révolutionnaire cubaine ;
 Jacques Santamaria, réalisateur et scénariste français ;
 José Santamaría (1929-), footballeur uruguo-espagnol ;
 Juan Santamaría (1831-1856), héros national de la République du Costa Rica ;
 Moïse Santamaria (1979-), acteur franco-espagnol ;
 Mongo Santamaría (1922–2003), percussionniste cubain ;
 Nathalie Santamaria (1973-), chanteuse française ;
 Paco Santamaría (1936-), footballeur espagnol ;
 Santi Santamaria (1957-2011), chef cuisinier catalan ;
 Santiago Santamaria (1952-), footballeur argentin ;
 Sergio Santamaría (1980-), footballeur espagnol ;
 Soraya Sáenz de Santamaría (1971-), juriste et femme politique espagnole ;
 Stéphane Santamaria (1977-), céiste français.

Musique 
 Santamaria, groupe portugais d'Eurodance-Pop, originaire de Porto.

Toponyme 
 Arènes de Santamaría, arènes situées à Bogotá.

Homonymie de patronyme